Antonin Baudry (1975) – regista francese
 Baudry di Bourgueil (1046-1130) –  abate, vescovo, poeta e cronista francese
 Gilles Baudry (1948) – poeta e religioso francese
 Marvin Baudry (1990) – calciatore congolese
 Olivier Baudry (1973-2017) – calciatore francese
 Patrick Baudry (1946) – aviatore e astronauta francese
 Paul Baudry (1828-1886) – pittore francese